100% steht für:

 100% Strawberry, eine Manga-Serie der japanischen Zeichnerin Mizuki Kawashita
 100% (Band), eine südkoreanische Band
 100% (Lied), ein Lied der slowenischen Sängerin Senidah und des österreichischen Rappers RAF Camora (2019)

Siehe auch:
 Prozent
 Prozentzeichen %